Luke Hall peut désigner :

 Luke Hall (né en 1986), homme politique britannique ;
  (né en 1989), nageur eswatinien.